На́зва — іменування:
 Словесне найменування, позначення кого-, чого-небудь.
 Видова назва товару
 Міжнародна непатентована назва
 Власні назви
 Ім'я
 Назва видання
 Назва файлу () — інформація, що ідентифікує файл у файловій системі.
 Прізвисько
 Назва (діалект) — прізвище

Див. також
 Вікіпедія:Іменування статей

Посилання